Ни́жняя О́мка — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Омка — село в Нижнеомском сельском поселении Нижнеомского района Омской области, административный центр района.
 Нижняя Омка — деревня в Соловецком сельском поселении Нижнеомского района Омской области.